We Will Rock You — DVD английской рок-группы Queen с записью концерта в Монреале 24 ноября 1981 года, переиздан 29 октября 2007 года на DVD и двойном CD и 4 декабря 2007 было выпущено переиздание концерта под названием Queen Rock Montreal.

Список композиций 

 На этом концерте впервые была исполнена песня «Under Pressure», вышедшая в следующем году на альбоме «Hot Space».
 Хотя на концерте были исполнены песни «Flash» и «The Hero», они не вошли на DVD.
 На концерте песня «Jailhouse Rock» была исполнена после композиции «Sheer Heart Attack», но на DVD была поставлена после «Crazy Little Thing Called Love».

Участники записи 
 Фредди Меркьюри — вокал, фортепьяно (2-4,7-8,11,13,18,23), акустическая гитара (16)
 Брайан Мэй — гитара, бэк-вокал
 Джон Дикон — бас-гитара, бэк-вокал
 Роджер Тейлор — ударные, бэк-вокал, вокал (6)

Концертное видео
Музыкальные видео Queen